Меляховичский сельсовет — упразднённая административная единица на территории Дятловского района Гродненской области Белоруссии.

История 
Решением Гродненского областного Совета депутатов от 30.03.2021 № 309 «Об административно-территориальном устройстве Дятловского района Гродненской области» Меляховичский сельсовет упразднён.

Земли упразднённого Меляховичского сельсовета Дятловского района Гродненской области с расположенными на них агрогородком Белогурно, деревнями Белолозы, Дукрово, Жихи, Ивезянка, Каменка, Меляховичи, Огородники, Тетеревец, Хорошки, Чураи, Ягодная, хутором Выгода включены в состав Дворецкого сельсовета.

Состав 
Меляховичский сельсовет включал 13 населённых пунктов:

 Белогурно — агрогородок
 Белолозы — деревня
 Выгода — хутор
 Дукрово — деревня
 Жихи — деревня
 Ивезянка — деревня
 Каменка — деревня
 Меляховичи — деревня
 Огородники — деревня
 Тетеревец — деревня
 Хорошки — деревня
 Чураи — деревня
 Ягодная — деревня

Примечания

Ссылки 
 Дятловский райисполком

Сельсоветы Дятловского района